M88 может обозначать:

 M88 — галактика в созвездии Волосы Вероники.
 Застава M88 — югославский и сербский самозарядный пистолет производства компании «Застава Оружје»
 M88 — американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина
 M88 — австро-венгерский унитарный винтовочный патрон